Batalla de Ramadi (1917): batalla de la Primera Guerra Mundial entre forces otomanes i britàniques, el setembre de 1917.
 Batalla de Ramadi (2004) o Primera Batalla de Ramadi: batalla de la Guerra d'Iraq.
 Batalla de Ramadi (2006) o Segona Batalla de Ramadi: batalla de la Guerra d'Iraq.
 Batalla de Ramadi (2014-2015): batalla de la Guerra Civil Iraquiana entre forces de l'ISIL i el govern iraquià.
 Batalla de Ramadi (2015-2016): batalla de la Guerra Civil Iraquiana entre forces iraquianes i de la Coalició i forces de l'ISIL.